

Sigle 
 Large Millimeter Telescope, telescopio astronomico
 Tipo di ordine di borsa: Ordine limite – Limit Order o “better order”

Codici 
 LMT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Kingsley Field, Klamath Falls (Oregon), Stati Uniti
 LMT – codice identificativo del DVOR/DME di Lamezia Terme, radioassistenza per la navigazione aerea

Mineralogia 
 Lmt – abbreviazione di laumontite

Note